Tito Menenio Lanato puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Tito Menenio Lanato (cónsul 477 a. C.).— cónsul en 477 a. C.
 Tito Menenio Lanato (cónsul 452 a. C.).— cónsul en 452 a. C.